Hynek ist ein männlicher Vorname und ein Familienname. Es ist die tschechische Form von Ignaz.

Namensträger

Vorname 
 Hynek Kruschina von Lichtenburg (1392–1454), böhmischer Adliger
 Hynek Bočan (* 1938), tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hynek Burda (* 1952), deutscher Zoologe
 Karel Hynek Mácha (1810–1836), tschechischer Dichter

Familienname 
 Franciszek Hynek (1897–1958), polnischer Ballonfahrer
 Jiří Hynek (* 1981), tschechischer Handballspieler
 Joel Hynek (* vor 1980), US-amerikanischer VFX Supervisor
 J. Allen Hynek (1910–1986), US-amerikanischer Astronom
 Kristián Hynek (* 1980), tschechischer Mountainbiker
 Pavel Hynek (* 1970), tschechischer Eishockeytrainer
 Rudolf Maria Hynek (1883–1952), tschechischer Arzt und Autor, Pseudonym: Ralph Waldo Hynek

Männlicher Vorname
Familienname
Slawischer Personenname